Franziskuskirchen werden Kirchbauten genannt, die das Patrozinium des heiligen Franziskus von Assisi tragen:

Argentinien 
 Basilika St. Franziskus (Buenos Aires)
 Basilika St. Franziskus (Mendoza)
 Basilika St. Franziskus (Salta)

Bolivien 
 Basilika St. Franziskus (Sucre)

Deutschland

A – K 
 Franziskuskapelle (Attaching)
 St. Franziskus in Augsburg-Firnhaberau
 St. Franziskus (Bad Homburg)
 St. Franziskus (Bad Kreuznach)
 St. Franziskus (Beckum)
 Franziskuskirche (Berchtesgaden)
 St. Franziskus in Berlin-Friedrichshagen
 St. Franziskus (Riemke) in Bochum
 St. Franziskus (Weitmar) in Bochum
 St. Franziskus (Bonn)
 St. Franziskus (Bottrop)
 St. Franziskus (Bovenden)
 St. Franziskus (Bremen)
 Unsere Liebe Frau und St. Franziskus (Burgwalden)
 St. Franziskus (Burgweinting)
 St. Franziskus (Chemnitz) in Chemnitz-Hutholz
 St. Franziskus (Crimmitschau) in Crimmitschau
 St. Franziskus (Sankt Franziskus) bei Dasing
 St. Franziskus (Dortmund)
 St. Franziskus (Großenbaum) in Duisburg
 St. Franziskus (Eckersdorf)
 St. Franziskus (Hochdahl) in Erkrath
 St. Franziskus (Gladbeck)
 St. Franziskus (Gummersbach)
 St. Franziskus und St. Elisabeth in Halle (Saale)
 St. Franziskus (Barmbek) in Hamburg
 Franz-von-Assisi-Kirche in Hamburg-Neuallermöhe
 St. Franziskus (Hannover)
 St. Franziskus (Holsterhausen) in Herne
 St. Franziskus (Ibbenbüren)
 St. Franziskus (Karlsruhe)
 Kloster St. Franziskus in Kelkheim
 St. Franziskus (Kempten)
 St. Franziskus (Koblenz)
 St. Franziskus (Köln) in Köln-Bilderstöckchen

L – Z 
 St. Franziskus (Lauenhain)
 St. Franziskus (Steinbüchel) in Leverkusen, Stadtteil Steinbüchel
 St. Franziskus (Mainz-Lerchenberg)
 St. Franziskus (Mannheim)
 Franziskuskapelle (Marburg)
 St. Franziskus (Marl)
 St. Franziskus (Strümp) in Meerbusch
 Kapelle St. Franziskus (Mering)
 St. Franziskus (Miesbach)
 St. Franziskus (München)
 St. Franziskus in Neheim
 St. Franziskus (Neu-Isenburg)
 St. Franziskus (Neuendettelsau)
 St. Franziskus (Nürnberg) in Gartenstadt (Nürnberg)
 St. Franziskus (Pliezhausen)
 St. Franziskus in Pforzheim
 St. Franziskus (Londorf) in Rabenau
 St. Franziskus (Burgweinting) in Regensburg
 St. Franziskus (Romsthal), Hessen
 Filialkirche St. Franziskus in Saulgrub
 St. Franziskus (Scheuerfeld)
 St. Franziskus (Schwäbisch Gmünd)
 St. Franziskus (Schwarzenbach)
 St. Franziskus in Schwarzenbek
 St. Franziskus (Schwenningen)
 St. Franziskus (Sömmerda) in Sömmerda
 St. Franziskus (Stolberg) in Velau (Stolberg)
 St. Franziskus (Süchteln-Vorst) in Viersen
 St. Franziskus (Weilheim)
 St. Franziskus (Werpeloh)
 St. Franziskus (Wesel)
 St. Franziskus (Witten)
 St. Franziskus Planitz in Zwickau
 Barockkirche St. Franziskus in Zwillbrock

Ecuador 
 Basilika San Francisco (Quito)

Griechenland 
 Franz-von-Assisi-Kathedrale in Rhodos Stadt

Guatemala 
 San Francisco (Antigua Guatemala) in Antigua Guatemala

Italien 
 Basilika San Francesco in Arezzo
 Basilika San Francesco in Assisi
 Basilika San Francesco in Lucera
 Cattedrale dei Santi Pietro e Francesco in Massa
 San Francesco d’Assisi in Palermo
 San Francesco a Ripa in Rom

Litauen 
 St. Franziskus von Assisi (Šilalė)

Malta 
 Franziskuskirche (Valletta)

Mauritius 
 Saint François d’Assise (Pamplemousses)

Mexiko 
 San Francisco (Acatepec), Bundesstaat Puebla
 Kathedrale von Chihuahua
 Klosterkirche St. Franziskus (Puebla), Heroica Puebla de Zaragoza

Niederlande 
 St.-Franziskus-Basilika (Bolsward)

Österreich 
Niederösterreich
 Pfarrkirche Golling an der Erlauf
 Franziskuskapelle im Marienheim Wiener Neustadt
Oberösterreich
 Pfarrkirche Steyr-Resthof
 Franziskuskapelle Arbing
Wien
 Franz-von-Assisi-Kirche (Wien)
 Kirche Am Schöpfwerk in Wien-Meidling
 Breitenfelder Pfarrkirche in Wien-Josefstadt
 Filialkirche Rothneusiedl in Wien-Favoriten

Philippinen 
 San Francesco d’Assisi, El Nido (Insel Palawan)

Polen 
 St. Franziskus (Głuchołazy) (Ziegenhals)
 Franziskanerkirche (Namysłów) (Namslau)
 St. Franziskus (Ostróda) (Osterode i. Ostpr.)
 Franziskuskirche (Warschau)

Portugal 
 São Francisco, Porto

Schweiz 
 San Francesco (Le Prese)
 St. Franziskus (Rapperswil-Kempraten)
 St. Franziskus (Maur-Ebmatingen)
 St. Franziskus (Zürich-Wollishofen)
 Franziskuskirche (Zweisimmen)

Syrien 
 Franz-von-Assisi-Kirche (Aleppo)

Vereinigte Staaten 
 St. Francis of Assisi’s Church (New York City)
 Kathedrale St. Franziskus (Santa Fe)

Siehe auch 
 Franziskanerkirche

 
Franz-Assisi